Duo à trois (film, 1988), film de Ron Shelton
 Duo à trois (film, 2011), comédie romantique de Luke Greenfield
 Duo à trois (roman), roman d'Emily Giffin